Сен-Сімеон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Сімеон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сен-Сімеон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн